Blepsias är ett släkte av fiskar. Blepsias ingår i familjen Hemitripteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Blepsias